

Persone
Antonio Conforti (1791-1857) – militare e poeta italiano
Benedetto Conforti (1930-2016) – giurista e magistrato italiano
Corrado Conforti (1968) – doppiatore italiano
Francesco Conforti (1743-1799) – presbitero, teologo, giurista, e storico italiano
Franci Conforti, propr. Francesca Conforti (1957) – scrittrice italiana  di fantascienza
Gino Conforti (1932) – attore statunitense
Giovanni Conforti – attore italiano
Giovanni Battista Conforti (fl. 1550-1570) – compositore italiano
Giovanni Luca Conforti (1560-1608) – compositore italiano
Gustavo Conforti (1879-1975) – attore italiano
Guido Maria Conforti (1865-1931) – arcivescovo italiano
Leopoldo Conforti (1891-1962) – magistrato italiano
Luigi Conforti (1854-1907) – poeta, critico letterario e saggista italiano, figlio del politico Raffaele
Michael Conforti (1955) – autore televisivo e attore statunitense
Oria Conforti (1964) – attrice italiana
Pierluigi Conforti (1964) – ex pilota motociclistico italiano
Raffaele Conforti (1804-1880) – politico e patriota italiano
Roberto Conforti (1937-2017) – generale italiano
Sergio Conforti, noto con lo pseudonimo di Rocco Tanica (1964) – tastierista italiano

Altro
Palazzo Conforti – edificio nel centro storico di Salerno
Villa Nichesola-Conforti – edificio rinascimentale in Ponton di Sant'Ambrogio di Valpolicella, provincia di Verona